Montemor (Kontraktion von Monte Maior) ist der Name folgender Orte:

 Monte-Mor, brasilianische Gemeinde im Staat São Paulo
 Montemor-o-Novo, portugiesische Stadt im Distrikt Évora
 Montemor-o-Velho, portugiesische Stadt im Distrikt Coimbra
 Montemor (Loures), Ort in der Gemeinde Loures, Portugal